La palabra foca, en sus diferentes variantes, puede tener varios significados:

Foca (Phocidae): Un mamífero marino;
Foça: Un distrito y ciudad turca;
Isla Foca: Una isla al noroeste del Perú;
Islas Foça: Un archipiélago de islas turcas en el mar Egeo;
 Foča: Una ciudad de la República Srpska, en Bosnia y Herzegovina;
 FOCA: Las siglas en inglés de la Asociación de Constructores de Fórmula Uno.